Nom de dues dinasties musulmanes:
 Banu Shihab del Iemen, vegeu Història del Iemen
 Banu Shihab del Líban, vegeu Xihàbida